Dezoksiglukoza se može odnositi na:

 1,5-Anhidroglucitol (1-dezoksiglukoza)
 2-Dezoksi-D-glukoza (2-dezoksiglukoza)